Chirolophis är ett släkte av fiskar som beskrevs av Swainson, 1838. Chirolophis ingår i familjen taggryggade fiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Taggryggade fiskar
Chirolophis